Bunduki – circoscrizione della regione di Morogoro (Tanzania)
 Bunduki – romanzo di J. T. Edson del 1975